Хосе Мария Магуреги Ибаргучи (; 16 марта 1934, Миравальес — 30 декабря 2013, Бильбао) — испанский футболист, тренер. Чемпион и трёхкратный обладатель кубка Испании. Игрок сборной Испании

Биография

Карьера футболиста 
Воспитанник «Атлетик Бильбао» Хосе Мария Магуреги начал карьеру в родном клубе. В 1952 году отправился в аренду в клуб «Гетчо», чтобы получить игровую практику. Затем вернулся в Бильбао, где выступал до 1961 года. За это время выиграл
чемпионат и три кубка Испании.

Новый этап карьеры Хосе Мария Магуреги начал в «Севилье», где провёл два сезона, после чего один сезон провел в «Эспаньоле». Завершил карьеру в «Рекреативо».

Национальная сборная 
В составе национальной сборной Хосе Мария Магуреги сыграл в 7 матчах. Первый матч за сборную провёл 9 июня 1955 года. В этом же матче Хосе Мария Магуреги забил свой единственный мяч за сборную.

Статистика в сборной

Тренерская карьера 
Тренерскую карьеру начал в команде родного города. В 1962 году возглавил «Сестао Спорт».

В 1972 году стал главным тренером команды «Расинг Сантандер», с которым в течение пяти сезонов балансировал между Примерой и Сегундой. В 1977 году возглавил клуб «Сельта», а затем вывел АД Альмерия из Сегунды в Примеру.

В 1980 году был приглашён в «Эспаньол», а в 1983 году вернулся в «Расинг Сантандер». В 1987 году снова возглавил «Сельту», после чего последовал недолгий период работы в «Атлетико Мадрид».

Достижения

В качестве игрока 
 Атлетик Бильбао
 Чемпион Испании: 1955/56
 Обладатель кубка Испании: 1955, 1956, 1958.

В качестве тренера 
 АД Альмерия
 Победитель второго дивизиона: 1978/79

Ссылки 
 
 
 Статистика на Eu-Football

Игроки ФК «Депортиво Гечо»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Рекреативо»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Атлетико Мадрид»
Тренеры ФК «Эспаньол»
Тренеры ФК «Реал Мурсия»
Тренеры ФК «Расинг» Сантандер
Тренеры ФК «Сельта»